IFSC als Akronym steht für:

Indian Financial System Code, Bankennummer (ähnlich IBAN) in Indien
Instituto Federal de Santa Catarina, Ausbildungsstätte in Südbrasilien
International Federation of Sport Climbing, Internationaler Dachverband für Wettkampfklettern
International Financial Services Centre, Finanzdistrict in Dublin, Irland
Italian Flight Safety Committee, italienischer Flugsicherheitsverband

Abkürzung